L'edizione 2002-2003 della First Division fu la 100º edizione del campionato inglese di Seconda Divisione, la 12° con la formula attuale.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Playoff

Tabellone

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2003